Questa è una lista completa delle stagioni disputate dai Rochester Americans, squadra della American Hockey League. Nell'elenco sono raccolti tutti i dati delle competizioni disputate fin dalla fondazione della squadra nel 1956.

Rochester Americans